Емельяновский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Вологодская область 

 Емельяновский сельсовет Кичменгско-Городецкого района

Калужская область 

 Емельяновский сельсовет Юхновского района (упразднён в 2012 году)

Оренбургская область 

 Емельяновский сельсовет Матвеевского района

Крым (Украина)

Автономная Республика Крым 

 Емельяновский сельский совет Нижнегорского района (упразднён в 2014 году с переходом Крымского полуострова под юрисдикцию Российской Федерации, на его месте образовано Емельяновское сельское поселение)